Por Doutrina pode estar à procura de:
 Doutrina jurídica
 Doutrina como conjunto de princípios num sistema
 Doutrina da Igreja Católica
 Doutrina espírita

Desambiguação